Mit dem Namen Recuay wird bezeichnet:

Recuay, eine Kleinstadt im Tal des Río Santa im nordwestlichen Peru
Distrikt Recuay, ein Distrikt in der Region Ancash im nordwestlichen Peru
Provinz Recuay, eine Provinz in der Region Ancash im nordwestlichen Peru
Recuay-Kultur, eine präkolumbische Kultur im nordwestlichen Peru